Die Spielzeit 2020/21 war die 74. reguläre Austragung der zweiten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.

Modus 
Gespielt wurden zwei Doppelrunden zu je 22 Spielen. Dazu kamen zwei Zusatzrunden. Insgesamt ergab dies für jede Mannschaft 46 Qualifikationsspiele. Danach waren die besten sechs Mannschaften für die Playoffs qualifiziert. Die Teams auf den Rängen 7–9 bestritten ein Pre-Playoff (Best-of-Three). Die Teams auf den Rängen 9 und 10 beendeten die Saison nach der Qualifikation. Der SL-Meister wurde in Playoffserien nach dem Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Auf-/Abstieg 
Da es wegen der Covid-19-Pandemie in dieser Saison keinen NL-Absteiger gibt, kann der SL-Meister direkt aufsteigen, sofern er eine Lizenz für die NL bekommen hat. Eine solche Lizenz erhalten haben der HC Ajoie, der EHC Kloten, der EHC Olten und der EHC Visp.
Um die Planungssicherheit der Clubs auf Grund der COVID-19-Pandemie sicherzustellen, gibt es in der Saison 2020/21 keinen Absteiger aus der SL.

Teilnehmer

Qualifikation

Tabelle 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis
Erläuterungen:

Topscorer

Torhüter

Playoffs

Playoffbaum

Pre-Playoffs

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Meistermannschaft des HC Ajoie

Weblinks 

 Swiss League

Einzelnachweise 

Saison der Swiss League
Eishockeysaison 2020/21